Oldenburg-Bruchhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Oldenburg-Bruchhausen (* vor 1232; † nach 1270), ab 1241 Graf von Bruchhausen und ab etwa 1259 Graf von Neubruchhausen
 Ludolf von Oldenburg-Bruchhausen  (* vor 1241; † 1278), ab 1241 Graf von Bruchhausen und ab etwa 1259 Graf von Altbruchhausen